Удельное акустическое сопротивление упругой среды — величина, равная отношению амплитуды звукового давления в среде к колебательной скорости её частиц при прохождении через среду звуковой волны:
 
Единица измерения — паскаль-секунда на метр (Па•с/м). Удельное акустическое сопротивление можно рассчитать через плотность среды ρ и скорость звука c в ней:
 ZS = ρc
Например:
 ZS = 417 Па•с/м для сухого воздуха при 15 °C и стандартном атмосферном давлении ρ = 1,225 кг/м3, c = 340,3 м/с.
 ZS = 600 Па•с/м для резины.
 ZS = 150•104 Па•с/м для воды.
 ZS = 4180•104 Па•с/м для меди.
 ZS = 4600•104 Па•с/м для стали.

См. также 
 Интенсивность звука
 Волновое сопротивление
 Акустический импеданс

Акустика